The Show Down, film américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1917 ;
 The Show Down, film américain réalisé par William J. Craft, sorti en 1921 ;